Премия «Золотой глобус» за лучшую песню — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1962 года.

Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1962—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии за лучшую песню
Премии за сочинение песен
Списки песен
Награды по алфавиту